National Hockey League 2021-22 var den 105. sæson (og den 104. sæson med spil) af ishockeyligaen National Hockey League. Ligaen havde deltagelse af 32 hold, eftersom den siden den foregående sæson var blevet udvidet med et nyt hold, Seattle Kraken. Turneringen blev indledt med et grundspil, hvor hvert hold spillede 82 kampe, og hvorfra 16 hold gik videre til slutspillet om Stanley Cup.

Slutspillet om Stanley Cup blev vundet af Colorado Avalanche, som i finalen besejrede de forsvarende mestre, Tampa Bay Lightning, med 4-2 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 26. juni 2022 i Tampa, hvor Colorado Avalanche vandt den sjette kamp i finaleserien med 2-1. Sejrsmålet til 2-1 blev scoret efter 12:28 i anden periode af Artturi Lehkonen. Colorado Avalanche vandt dermed Stanley Cup for tredje gang i klubbens historie og for første gang siden 2001. Tampa Bay var i Stanley Cup-finalen for tredje sæson i træk og havde vundet titlen de to foregående sæsoner.

Mesterholdets back Cale Makar vandt Conn Smythe Trophy som slutspillets mest værdifulde spiller, efter at være sluttet på tredjepladsen på slutspillets topscorerliste med 29 point (8 mål og 21 assister) i 20 kampe.

Hold 

Holdene var inddelt i to konferencer med 16 hold hver. Hver konference var yderligere inddelt i to divisioner med syv eller otte hold i hver division.

Danske spillere

Grundspil

Format 

Alle hold spillede 82 grundspilskampe (41 hjemme- og 41 udekampe).

De tre bedste hold i hver division gik videre til slutspillet om Stanley Cup, sammen med de to bedste hold i hver konference, der var placeret uden for top 3 i deres respektive division.

Udendørskampe 

Tre af grundspilskampene bliver spillet udendørs:
 NHL Winter Classic blev afviklet den 1. januar 2022 på Target Field i Minneapolis, Minnesota, hvor Minnesota Wild tabte med 4-6 til St. Louis Blues.
 NHL Stadium Series blev spillet den 26. februar 2022 på Nissan Stadium i Nashville, Tennessee, hvor Nashville Predators tabte med 2-3 til Tampa Bay Lightning.
 NHL Heritage Classic blev spillet den 13. marts 2022 på Tim Hortons Field i Hamilton, Ontario, hvor Buffalo Sabres vandt over Toronto Maple Leafs med 5-2.

All-star-kamp 

NHL all star-kampen blev afholdt i T-Mobile Arena i Las Vegas, Nevada den 5. februar 2022, hvor Metropolitan Division i finalen besejrede Central Division med 5-3.

Østkonferencen

Metropolitan Division

Atlantic Division

Vestkonferencen

Central Division

Pacific Division

Slutspil

Hold og seedninger 

Slutspillet om Stanley Cup havde deltagelse af 16 hold – 8 fra østkonferencen og 8 fra vestkonferencen.

Format 

I de første to runder var slutspillet primært opdelt i henhold til grundspilsdivisionerne.

Alle opgør spilledes bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2, 5 og 7, mens det lavest seedede hold spillede hjemme i kamp 3, 4 og 6. Uafgjorte kampe blev afgjort i forlænget spilletid til først scorede mål i perioder a 20 minutter med fem markspillere på hvert hold.

Skema

Første runde 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Anden runde 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Konferencefinaler 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Stanley Cup-finale

Kilder / eksterne henvisninger 
National Hockey League

Noter 

NHL-sæsoner
Ishockey i 2021
Ishockey i 2022